USS Alexandria je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alexandria (1862) 
 USS Alexandria (PF-18) 
 USS Alexandria (SSN-757)

Alexandria